Nositelé jména Simon z Montfortu:

 Simon I. z Montfortu († 1087) – hrabě z Montfortu
 syn  Amauryho I. z Montfortu 
 Simon II. z Montfortu († 1101) – hrabě z Montfortu
 syn  Simona I. z Montfortu 
 Simon III. z Montfortu († 1181) – hrabě z Montfortu a Evreux
 syn  Amauryho III. z Montfortu 
 Simon z Montfortu († 1188) – hrabě z Montfortu a Evreux
 syn  Amauryho III. z Montfortu 
 Simon IV. z Montfortu (1160–1218) – hrabě z Montfortu a  Leicesteru, vikomt z Albi, Béziers a Carcassonne, hrabě z Toulouse
 syn  Simona III. z Montfortu 
 Simon V. z Montfortu (1205–1265) – 6. hrabě z Leicesteru
 syn  Simona IV. z Montfortu 
 Simon VI. z Montfortu (1240–1271)
 syn  Simona V. z Montfortu